Карлхайнц Штокхаузен (; 22 августа 1928, Мёдрат, нынешний район Керпена — 5 декабря 2007, Кюртен, близ Кёльна) — немецкий композитор, дирижёр, музыкальный теоретик.  Один из крупнейших новаторов музыки второй половины XX века и лидеров музыкального авангарда.

Биография 
Родился в Мёдрате близ Кёльна 22 августа 1928 году в семье учителя.

С 1947 года обучался в Кёльнской высшей школе музыки, которую окончил с отличием в 1951 году. Также учился в университете, изучая музыковедение, германистику и философию.

В 1952—1953 — учился в Париже у Мессиана и работал в Студии «конкретной музыки» () GRMC Пьера Шеффера.

В 1953 году начал работать в Кёльнской Студии электронной музыки (Kölner Funkhaus Studie für Elektronische Musik) при WDR (Западно-Германское Радио).

В 1953—1956 годах изучал фонетику и теорию коммуникации в Боннском университете.

В 1954—1959 годах — соредактор журнала «Die Reihe».

В 1963 году основал Кёльнские курсы Новой музыки, после чего до 1968 года занимал должность художественного руководителя «Кёльнских курсов Новой музыки». В 1963—1973 — художественный руководитель Кёльнской студии электронной музыки при WDR.

В 1969 году создал собственное издательство Stockhausen Verlag, в котором издаются все партитуры произведений композитора начиная с 1969 года а также более ранние сочинения (изданные в Universal Edition), а также книги, компакт-диски, буклеты, проспекты, программы и др.

В 1970—1977 годах занимал должность профессора композиции в Высшей школе музыки в Кёльне.

В 1951—1996 годах — активный участник Международных Дармштадтских летних курсов новой музыки.

Приезжал в 1990 году со своими музыкантами и своей акустической аппаратурой в СССР с циклом концертов из своих произведений.

Скончался 5 декабря 2007 года в Кюртене.

Именем Карлхайнца Штокхаузена названа площадь в Кюртене (Karlheinz Stockhausens Platz).

С 1998 года каждым летом в Кюртене проходят Международные курсы композиции и интерпретации музыки К. Штокхаузена.

Композитор 
Карлхайнц Штокхаузен — автор более 360 музыкальных произведений.

Выступал как дирижёр, пианист и звукорежиссёр с исполнением собственных произведений.

Выпустил ряд трудов по проблемам музыкальной композиции, теории музыкального времени, психологии восприятия и др. (собранных в десяти томах «Текстов о музыке»).

Личная жизнь 
Карлхайнц Штокхаузен был дважды женат и имел шестерых детей, четверо из которых стали профессиональными музыкантами, в том числе трубач Маркус Штокхаузен (р. 1957) и композитор Симон Штокхаузен (р. 1967).

Основные сочинения 
 Перекрёстная игра (Kreuzspiel), для гобоя, бас-кларнета, фортепиано, и трех ударников (1951)
 Пункты (Punkte), для оркестра (1952)
 Фортепианные пьесы I—IV (Klavierstücke I—IV, 1952—1953)
 Контра-пункты (Kontra-Punkte), для флейты, кларнета, бас-кларнета, фагота, трубы, тромбона, фортепиано, арфы, скрипки, виолончели (1953)
 Электронные этюды I, II (Elektronische Studien I, II), электронная музыка (1953—1954)
 Фортепианные пьесы V—X (Klavierstücke V—X, 1954—1955)
 Пение отроков (Gesang der Jünglinge), электронная музыка (1955—1956)
 Группы (Gruppen), для трех оркестров (1955—1957)
 Мера времени (Zeitmasse), для пяти деревянных духовых (1956)
 Контакты (Kontakte). Редакция 1 для электроники (1960); редакция 2 для электроники, фортепиано и ударных инструментов (1960)
 Цикл (Zyklus), для одного ударника (1959)
 Каре (Carré), для четырёх оркестров и четырёх хоров (1959—1960)
 Моменты (Momente), для сопрано, четырёх хоровых групп, четырёх труб, четырёх тромбонов, двух электроорганов и трёх ударников (1962—1964)
 Микрофония I (Mikrophonie I), для тамтама, двух микрофонов, двух фильтров и двух регуляторов (1964)
 Микстура (Mixtur, букв. Смесь), для пяти оркестровых групп, синусоидальных генераторов и четырёх кольцевых модуляторов (1964)
 Микрофония II (Mikrophonie II), для двенадцати вокалистов, Хаммонд-органа и четырёх кольцевых модуляторов (1965)
 Телемузыка (Telemusik), электронная музыка (1966)
 Adieu, для духового квинтета (1966)
 Гимны (Hymnen), электронная музыка (1966—1967)
 Процессия (Prozession), для тамтама, смычкового альта, электрониума (синтезатора), фортепиано, микрофонов, фильтров, потенциометров (1967)
 Строй (Stimmung), для двух сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритона, баса и шести микрофонов (1968)
 Из семи дней (Aus den sieben Tagen), пятнадцать текстов интуитивной музыки (1968)
 Спираль, для солистов и коротковолнового приёмника (1969)
 Из грядущих времён (Für kommende Zeiten), семнадцать текстов интуитивной музыки (1968—1970)
 Мантра (Mantra), для двух фортепиано, вудблоков, кротал и двух кольцевых модуляторов (1969—1970)
 Транс (Trans), для оркестра и магнитофонной плёнки (1971)
 Инори (Поклонение) (Inori), для одного/двух мимов-солистов и оркестра (1973—1974)
 Знаки Зодиака (Tierkreis), двенадцать мелодий для мелодического и (или) гармонического инструмента (1975)
 Сириус, для сопрано, баса, трубы, бас-кларнета и электронной музыки (1975—1977)
 Свет. Семь дней недели (Licht. Die sieben Tage der Woche), цикл из семи опер (гепталогия) (1977—2003)
 Четверг (Donnerstag aus «Licht», 1978—1981)
 Суббота (Samstag aus «Licht», 1981—1983)
 Понедельник (Montag aus «Licht», 1984—1988)
 Вторник (Dienstag aus «Licht», 1977, 1987—1991)
 Пятница (Freitag aus «Licht», 1991—1994)
 Среда (Mittwoch aus «Licht», 1993—1998)
 Воскресенье (Sonntag aus «Licht», 1998—2003)
 Звук. 24 часа дня (Klang) (2004—2007)
 Час № 2. Радость (Freude), для двух арф (2005)
 Час № 3. Натуральные звучания (Natürliche Dauern), для фортепиано (2005—2006)
 Час № 4. Небесные врата (Himmels Tür), для ударника и маленькой девочки (2005)
 Час № 13. Космические пульсы (Cosmic pulses), электронная музыка (2006—2007)

Статьи, книги, интервью К. Штокхаузена 
на русском языке:
 Штокхаузен К. Дышать воздухом иных планет. Наш собеседник — Карлхайнц Штокхаузен. // Советская музыка. — 1990. — № 10
 Штокхаузен К. Подобно свободной естественной науке. Интервью. // Советская музыка. — 1990. — № 10. с. 65-68
 Ханс Ульрих Обрист «Краткая история новой музыки». Интервью. // Ад Маргинем Пресс. — 2015, 2016. — с. 11-38

на иностранных языках
 Stockhausen K. Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik. Bd. 1: Aufsätze 1952—1962 zur Theorie des Komponierens. — Köln, 1963
 Stockhausen K. Texte zur Kunst Anderer, Aktuelles. Bd. 2: Aufsätze 1952—1962 zur musikalischen Praxis. — Köln, 1964
 Stockhausen K. Texte zur Musik 1963—1970. Bd. 3: Einführungen und Projekte, Kurse, Sendungen, Standpunkte, Nebennoten. — Köln, 1971
 Stockhausen K. Texte zur Musik 1970—1977. Bd. 4: Werk-Einführungen, Elektronische Musik, Weltmusik, Vorschläge und Standpunkte, Zum Werk Anderer. — Köln, 1978
 Stockhausen K. Texte zur Musik 1977—1984. Bd. 5: Komposition. — Köln, 1989
 Stockhausen K. Texte zur Musik 1977—1984. Bd. 6: Interpretation. — Köln, 1989
 Stockhausen K. Texte zur Musik 1984—1991. Bd. 7: Neues zu Werken vor LICHT, Zu LICHT bis MONTAG, MONTAG aus LICHT. — Kürten, 1998
 Stockhausen K. Texte zur Musik 1984—1991. Bd. 8: DIENSTAG aus LICHT, Elektronische Musik. — Kürten, 1998
 Stockhausen K. Texte zur Musik 1984—1991. Bd. 9: Über LICHT, komponist und Interpret, Zeitwende. — Kürten, 1998
 Stockhausen K. Texte zur Musik 1984—1991. Bd. 10: Astronische Musik, Echos von Echos. — Kürten, 1998

Литература о К. Штокхаузене 
на русском языке:
 Велютин А. П. Музыка как язык Вселенной. Творчество Карлхайнца Штокхаузена. — СПб.: Астерион, 2017. ISBN 978-5-00045-427-5. — 64 с.
 Велютин А. П. Музыка как язык Вселенной. Творчество Карлхайнца Штокхаузена. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2017. ISBN 978-5-7379-0903-1. — 104 с.
 Михайлов А. Некоторые мотивы музыкального авангардизма: Карлгейнц Штокхаузен // Искусство и общество. — М., 1978.
 Петров В. О. Инструментальный театр Карлхайнца Штокхаузена // Искусствоведение в контексте других наук в Росси и за рубежом: Параллели и взаимодействия: Сборник материалов Международной научной конференции 14-19 апреля 2014 год / Ред.-сост. Я. И. Сушкова-Ирина, Г. Р. Консон. — М.: Нобель-Пресс; Edinbourgh, Lennex Corporation, 2014. С. 405—413.
 Петров В. О. «Арлекин» для кларнета Карлхайнца Штокхаузена: черты инструментального театра // Музыкальное искусство и образование в XXI веке: история, традиции, перспективы, педагогика и исполнительство: Материалы Российской конференции 12 мая 2014 года / Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского. — Астрахань, 2014. С. 89-94.
 Просняков М. Т. «Плюс-Минус» К. Штокхаузена: символ и звучание // Musikkultur in der Bundesrepublik Deutschland. Kassel, Gustav Bosse Verlag, 1994.
 Просняков М. Т. Космическая музыка Штокхаузена // Корневище 2000: Книга неклассической эстетики. М.: Институт философии РАН, М., 2000.
 Просняков М. Т. Ритуальная музыка К. Штокхаузена: духовные истоки и реализация.// Новое сакральное пространство. Духовные традиции и современный культурный контекст: Материалы научной конференции. М., 2004. (Научные труды Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Сб. 47).
 Просняков М. Т. Живая легенда электроники. Отец «Техно» в музыке. // «Музыка и электроника», 2004, № 4.
 Просняков М. Т. Легенда и миф новейшей музыки. // «Трибуна современной музыки», N2 (май-август 2005).
 Просняков М. Т. «Музыка — это искусство координации и гармонии вибраций». Карлхайнц Штокхаузен. // «Музыка для синтезатора», 2006, № 3.
 Просняков М. Т. Парадигма сферы в творчестве К. Штокхаузена. // AD MUSICUM. К 75-летию со дня рождения Юрия Николаевича Холопова: Статьи и воспоминания. ;mdash; М.: МГК им. П. И. Чайковского, 2008.
 Савенко С. И. Музыкальные идеи и музыкальная действительность К. Штокхаузена // Теория и практика современной буржуазной культуры: проблемы критики. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 94 — М., 1987
 Савенко С. И. Карлхайнц Штокхаузен // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 1. — М., 1995. с. 11-36
на иностранных языках:
 Harvey J. The music of Stockhausen — L., 1975
 Heikinheimo S. The Elektronic Music of Karlheinz Stockhausen. — Helsinki, 1972
 Maconie R. The works of Karlheinz Stockhausen — L., 1976
 Wörner K.H. Karlheinz Stockhausen. Werk + Wollen. 1950—1962.

Примечания

См. также 
 Постмодернизм в музыке
 Интуитивная музыка
 Медитационная музыка

Ссылки 
 Официальный сайт, посвящённый творчеству К. Штокхаузена
 Чекалин М. «Сон Люцифера», статья о концертах в Москве Карлхайнца Штокхаузена // Мелодия, 1990, № 3
 Савенко С. Карлхайнц Штокхаузен // XX век. Зарубежная музыка. Очерки, документы. Вып. 1. — М.: Музыка, 1995.
 http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/SHTOKHAUZEN_KARLHANTS.html
 Годвин Дж. Карлхайнц Штокхаузен и гностицизм 
 Петров В. О. Инструментальный театр Карлхайнца Штокхаузена  // Израиль XXI: музыкальный журнал. — 2014. — # 5.
 Просняков М. Живая легенда электроники. Отец «Техно» в музыке. // «Музыка и Электроника», 2004, № 4, с. 2-5, рубрика «Маэстро»
 Просняков М. Карлхайнц Штокхаузен. Легенда и миф Новейшей музыки // Трибуна Современной Музыки" N2 (май-август 2005)
 Интервью с К.Штокхаузеном / Специальное радио, 09.2005

Лауреаты премии Эрнста Сименса
Флюксус
Экспериментальные композиторы
Члены Шведской королевской музыкальной академии
Карлхайнц Штокхаузен
Ученики Оливье Мессиана
Ученики Дариюса Мийо
Композиторы электронной музыки